prelűd, prélude, (prelúdium),  vagy előjáték; hangszerre (zongorára, orgonára) írt karakterdarab Chopin által kialakított tipusa
4. prelűd (Chopin)
 prelúdium, nyitány; operák, oratóriumok, színpadi kísérőzenék és balettek hangszeres bevezető zenéje